Имамверди Ибиш оглы Исмаилов (; род. 10 июня 1958, Зангеланский район, Азербайджанская ССР) — азербайджанский политический и государственный деятель, журналист. Заслуженный журналист Азербайджана (2015).

Депутат Национального собрания Азербайджана I, II, III, IV, V созывов (с 12 ноября 1995 годa).

Биография 
Имамверди Исмаилов родился 10 июня 1958 года в селе Ванатли Зангеланского района. Получил высшее образование в Азербайджанском государственном университете и Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики.

Имамверди Исмаилов женат, имеет троих детей.

Депутат Национального собрания 
Имамверди Исмаилов 12 ноября 1995 года был избран депутатом Национального собрания Азербайджана. С 1997 года по 2000 год был председателем межпарламентской группы Азербайджан—Египет.

5 ноября 2000 года Имамверди Исмаилов вновь был переизбран депутатом Национального собрания Азербайджана и стал членом межпарламентской группы Азербайджан—Латвия и Азербайджан—Польша (2000—2005).

Имамверди Исмаилов 6 ноября 2005 года был переизбран депутатом Национального собрания Азербайджана в третий раз и стал членом межпарламентской группы Азербайджан—Саудовская Аравия и Азербайджан—Япония (2005—2010). Он также был председателем межпарламентской группы Азербайджан—Австралия (2005—2010).

7 ноября 2010 года Имамверди Исмаилов вновь был переизбран депутатом Национального собрания Азербайджана и стал председателем межпарламентской группы Азербайджан—Австралия (2011—2015) и Азербайджан—Колумбия (2015).

Имамверди Исмаилов 1 ноября 2015 года в пятый раз был переизбран депутатом Национального собрания Азербайджана и стал председателем межпарламентской группы Азербайджан—Марокко (2016—).

Награды 
 Заслуженный журналист Азербайджана — 15 июля 2015 года.
 Орден «Слава» — 8 июня 2018 года.

Примечания 

Родившиеся в Зангеланском районе
Политики по алфавиту
Члены партии «Новый Азербайджан»
Выпускники Бакинского государственного университета
Выпускники Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики
Депутаты Национального собрания Азербайджана I созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана II созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана III созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана IV созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана V созыва
Заслуженные журналисты Азербайджана